Devil Inside o The Devil Inside possono riferirsi a:

Cinema
The Devil Inside – film del 2010 diretto da Joaquin Perea
L'altra faccia del diavolo (The Devil Inside) – film del 2012 diretto da William Brent Bell

Musica
Devil Inside – singolo del 1988 degli INXS
Devil Inside – singolo del 2004 di Utada

Altro
The Devil Inside – videogioco del 2000